Escala de magnitude de momento — em inglês: Moment magnitude scale; usada para medir a magnitude sísmica em termos de energia liberada
Serviço de mensagens multimídia
Metanossulfonato de metila — em inglês: methyl methanesulfonate
Miracle Mineral Supplement — alvejante industrial
Minerals Management Service — antiga agência governamental americana
Magnetospheric Multiscale Mission — missão espacial não tripulada da NASA
Partido Liberal Democrata (Portugal) — partido político português antes chamado Movimento Mérito e Sociedade

Ver também 
M&M's — marca da Mars, Incorporated

Desambiguações de siglas